Groși ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Groși (Maramureș), Gemeinde im Kreis Maramureș
Groși (Alba), Dorf im Kreis Alba
Groși (Arad), Dorf im Kreis Arad
Groși (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
Groși (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
Groși (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
Groși (Timiș), Dorf im Kreis Timiș
Groși (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea